Coulonces puede referirse a: 

 Coulonces, comuna francesa situada en Calvados.
 Coulonces, comuna francesa situada en Orne.